El Chevrolet Omega es un automóvil de turismo vendido por el fabricante estadounidense Chevrolet en Brasil.

Sobre la primera generación, véase Opel Omega A.
Sobre la segunda y la tercera generación del Chevrolet Omega, véase Holden Commodore.

Omega